Această pagină prezintă o listă a orașelor din Panama.

Orașe

Legături externe 
  Contraloría General de la República Panamá
  World Gazetteer - Populația actuală orașelor din Panama
  City Population - Populația istorică orașelor din Panama

Panama
Orașe